Schyroka Hreblja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schyroka Hreblja (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Schyroka Hreblja (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Schyroka Hreblja (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja